Araripe steht für:

 Araripe (Ceará), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Ceará

Araripe ist der Familienname folgender Personen:

 Tristão de Alencar Araripe (1894–1969), brasilianischer Marschall